Álvaro Montero Fernández (Madrid, 5 de noviembre de 1989) es un futbolista español que juega  en la posición de delantero. Actualmente juega en el CD Guijuelo.

Trayectoria 

El espigado delantero formado en la cantera del Zaragoza y el Alcalá, es licenciado en ADE (Administración y Dirección de Empresas), ha militado en el Villaviciosa de Odón (Tercera) Alcorcón B, Zaragoza B, en el Alcalá de Madrid y el Zamora CF. Sus números han sido bastante discretos en los equipos en los que ha estado, exceptuando los 9 goles que marcó en la primera vuelta del campeonato 13-14 con el Zamora. Hasta entonces, muy poca cosa en sus pasos por Zaragoza B y Alcalá, en Segunda B, con un descenso a Tercera incluido.

El Real Jaén anuncia en el mercado de invierno el fichaje del delantero que ha llega al equipo de la Liga Adelante después de rescindir el contrato con el Zamora de Segunda B al pagar una cantidad de cerca de 25.000 euros. El futbolista llega avalado por los nueve goles que ha anotado en el cuadro del grupo primero de Segunda B, que hicieron que el Real Jaén se interesara por su fichaje.

En el Real Jaén jugó tres partidos y no aportó goles, no pudiendo evitar el descenso a Segunda B. En la segunda temporada en el Real Jaén, fue el pichichi con 11 goles en 27 partidos. Pero no se puede decir que el ariete madrileño haya triunfado en La Victoria. De hecho, el futbolista ha renunciado al año firmado al que tenía derecho a cambio de la carta de libertad, ya que no entraba en los planes del nuevo técnico jienense Gonzalo Arconada.

Clubs

Referencias

Enlaces externos 
 Álvaro Montero refuerza la delantera del Jaén

Futbolistas de Madrid
Futbolistas de la Agrupación Deportiva Alcorcón "B"
Futbolistas del Deportivo Aragón
Futbolistas del Zamora Club de Fútbol
Futbolistas de la Real Sociedad Deportiva Alcalá
Futbolistas del Real Jaén Club de Fútbol
Futbolistas del Fútbol Club Cartagena
Futbolistas de la Unión Deportiva Almería "B"
Futbolistas del Club Deportivo Lealtad
Futbolistas del Marbella Fútbol Club
Nacidos en Madrid